

Musica 
 Timber – singolo dei Tavares del 1978
 Timber – singolo dei Coldcut e degli Hexstatic del 1998
 Timber – singolo di Pitbull del 2013

Altro 
 Timber – comunità non incorporata dell'Oregon
 Paperino boscaiolo (Timber) – cortometraggio diretto da Jack King del 1941
 Timber – personaggio dell'universo di G.I. Joe: A Real American Hero
 Timber – linguaggio di programmazione